Костёл Святого Креста (Варшава)
 Костёл Святого Креста (Вильнюс)